Leveret steht für:
 HMS Leveret, Schiffsname der Royal Navy
 Leyland Leveret, Busmodell der Marke Leyland

Siehe auch:
 Leverett (Begriffsklärung)